Илья Яковлевич Ли́ндов-Ли́вшиц (23 октября 1900, Севастополь — 21 сентября 1938, Ленинград) — советский разведчик. Полковник (1935).

Биография 
В РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с 1918 года.

Участник Гражданской войны.

Помощник начальника разведывательного отделения штаба Кавказской Краснознаменной армии (август 1926 — октябрь 1927), в распоряжении Разведывательного управления Штаба РККА, помощник начальника разведотдела штаба Сибирского военного округа (январь 1928 — август 1929).

Окончил Восточный (1931) и Оперативный (1935) факультеты Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе.

По окончании Восточного факультета Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе служил в центральном аппарате Разведуправления Штаба РККА: начальник сектора и помощник начальника 3-го отдела (июнь 1931 — ноябрь 1934).

По окончания Оперативного факультета Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе — на оперативной работе в Китае и Персии, помощник начальника штаба 19-го стрелкового корпуса (1935—1937). С июля 1937 года — начальник разведотдела штаба Ленинградского ВО.

Репрессирован 3 ноября 1937 года. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде 20 сентября 1938 года приговорен к высшей мере наказания.

Реабилитирован посмертно 27 сентября 1955 года.

Сын — Владимир Ильич Линдов (1929—2011).

Литература 
 Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ: дела и люди. — СПб. — М., 2003. — С. 160.
 Густерин П. В. Восточный факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. — Саарбрюккен, 2014. — ISBN 978-3-659-37302-2.

Ссылки 
 Линдов-Лившиц Илья Яковлевич

Родившиеся в Севастополе
Умершие в Санкт-Петербурге
Члены КПСС
Разведчики СССР
Персоналии:Военная разведка
Сотрудники ГРУ
Выпускники специального факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе